Gitelman:
 Fred Gitelman
 Zespół Gitelmana